Сезон ФК «Валенсія» 2016—2017 - 97-й за ліком сезон футбольного клубу Валенсія і його 82-й сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу. Окрім змагань Ла-Лігі, де клуб посів 12-те місце, він взяв участь у Копа-дель-Рей, де розпочав змагання з 1/16 фіналу, а в 1/8 поступився Сельта Віго 6–2 за сумою двох матчів.

Склад команди

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли 

Сукупні витрати: €30,000,000

Пішли 

 Загальний дохід: €114,000,000

Чистий дохід:

Змагання

Усі турніри

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Матчі

Копа-дель-Рей 

Валенсія розпочала змагання зі стадії 1/16 фіналу.

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 21 травня 2017

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравець, який цього сезону грав за команду, або був заявці на матч, але потім пішов в оренду або перейшов до іншого клубу
|-

|-
|}

Примітки

Посилання 
Club's official website

Валенсія
Сезони ФК «Валенсія»